RMF est un sigle désignant :
 RMF FM, est une radio polonaise signifiant Radio Muzyka Fakty FM
 Radio Média France, une radio locale française disparue;
 Rail Miniature Flash, une revue du modélisme ferroviaire;
 Rassemblement des musulmans de France